Die Saison 1999/2000 war die 29. Spielzeit des Korać-Cup, der von der FIBA Europa ausgetragen wurde.

Den Titel gewann zum dritten Mal Limoges CSP aus Frankreich.

Modus 
Es nahmen 61 Mannschaften teil. Nach der Qualifikationsrunde spielten diese Teams eine Gruppenphase, die aus 13 Gruppen mit je vier Teams sowie drei Gruppen mit je drei Teams bestand. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Sechzehntelfinale, gefolgt von Achtel, Viertel, Halb und Finale. 

Die Sieger der Spielpaarungen in den Finalrunden wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt.

1. Runde (Qualifikation) 
 Hinspiele: 15. September 1999
 Rückspiele: 22. September 1999

|}

Gruppenphase 
 1. Spieltag: 6. Oktober 1999
 2. Spieltag: 13. Oktober 1999
 3. Spieltag: 20. Oktober 1999
 4. Spieltag: 3. November 1999
 5. Spieltag: 10. November 1999
 6. Spieltag: 17. November 1999

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe O

Gruppe P

Runde der letzten 32 
 Hinspiele: 8. Dezember 1999
 Rückspiele: 15. Dezember 1999

|}

Achtelfinale 
 Hinspiele: 12. Januar 2000
 Rückspiele: 19. Januar 2000

|}

Viertelfinale 
 Hinspiele: 9. Februar 2000
 Rückspiele: 16. Februar 2000

|}

Halbfinale 
 Hinspiele: 1. März 2000
 Rückspiele: 8. März 2000

|}

Finale 
 Hinspiel: 22. März 2000
 Rückspiel: 29. März 2000

|}

 Final-Topscorer:  Marcus Brown (Limoges CSP): 48 Punkte

Siehe auch 
 FIBA Euroleague 1999/2000
 FIBA Saporta-Cup 1999/2000

Weblinks 
 Geschichte des Korać-Cups auf fibaeurope.com
 Spielplan der Saison 1999/2000 auf fibaeurope.com
 Statistik der Saison 1999/2000 auf linguasport.com

1999 00
Basketballsaison 1999/2000